Это список игр, разработанных и/или изданных компанией Bandai Namco Entertainment, и в целом охватывает игры, выпущенные после 31 марта 2006 года. Игры, опубликованные Bandai или Namco до слияния, здесь не перечислены.

Примечания 

Bandai Namco
Namco Bandai Holdings